Dominik Windisch (ur. 6 listopada 1989 w Bruneck) – włoski biathlonista, trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 16 marca 2007 roku, startując w zawodach Pucharu IBU w Ridnaun, gdzie zajął 38. miejsce w sprincie. Rok później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding, zdobywając brązowy medal w sztafecie. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Torsby w 2010 roku, gdzie był szósty w biegu indywidualnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2011 roku w Chanty-Mansyjsku, zajmując 56. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 2 grudnia 2011 roku w Östersund, gdzie zajął 23. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 6 lutego 2016 roku w Canmore, wygrywając rywalizację w biegu masowym. W zawodach tych wyprzedził na podium Niemca Benedikta Dolla i Quentina Fillona Mailleta z Francji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2016/2017, kiedy z dorobkiem 525 punktów zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2013 na Zimowych igrzysk wojskowych w Annecy zdobył srebrny medal w biatlonie (sprint drużynowo 10 km) oraz brązowy medal w patrolu wojskowym (drużynowo).

W 2014 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie wspólnie z Dorotheą Wierer, Karin Oberhofer i Lukasem Hoferem zdobył brązowy medal w sztafecie mieszanej. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu reprezentacja Włoch w składzie Wierer, Lisa Vittozzi, Hofer i Windisch ponownie zajęła trzecie miejsce w sztafecie mieszanej. Na tej samej imprezie Windisch zdobył też brązowy medal w sprincie, przegrywając tylko z Niemcem Arndem Peifferem i Czechem Michalem Krčmářem. Był też między innymi czwarty w starcie masowym na mistrzostwach świata w Oslo w 2016 roku i sztafecie mieszanej podczas mistrzostw świata w Hochfilzen rok później.

Jego starszy brat Markus również był biathlonistą.

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Włoscy biathloniści
Włoscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Bruneck